Nazaré FM é uma emissora de rádio de Belém, capital do Pará, operante em FM 91.3 MHz. Fundada em 14 de dezembro de 1993 e inaugurada em 4 maio de 1996, surgiu durante a gravação de um programa feito por Dom Vicente para uma rádio de Belém em um estúdio improvisado no Seminário São Pio X, em Ananindeua. Motivado pela grande audiência, e assim começou a Rádio Católica da Cidade de Belém/PA.

Com informação, entrevistas interativas, participação direta e indireta dos ouvintes, programas religiosos e formativos, além de um repertório musical selecionado.

A emissora conquistou a credibilidade e a admiração da população paraense, principalmente por contribuir para o crescimento do ser humano tanto no aspecto espiritual, quanto nos âmbitos social, cultural e educacional.

O parque de transmissão está localizado no Seminário São Pio X, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, na Rodovia BR-316; KM-06.

Ligações externas 
 http://www.fundacaonazare.com.br

Nazaré FM
Nazaré FM
Estações de rádio fundadas em 1993
1993 no Pará